Beateberg kan syfta på:

 Beateberg, Norrtälje kommun – en gård i Rö, Norrtälje kommun
 Beatebergs bruk – ett tidigare bruk
 Anstalten Beateberg – en anstalt i Huddinge kommun
 Beateberg, Töreboda kommun – en by vid sjön Viken i Västergötland
 Beatebergs socken – en socken i Vadsbo härad, Västra Götalands län
 Beatebergs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Beatebergs församling –  en tidigare församling i Skara stift
 Beatebergs kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Fägre församling i Skara stift
 Beatebergs distrikt – ett distrikt i Töreboda kommun och Västra Götalands län 2016–

Se även 
 Beatenberg, kommun i Schweiz